Бразаускас () — литовське прізвище. Відомі носії:
 Альгірдас Бразаускас — президент Литви
 Андрюс Бразаускас — литовський футболіст

Литовські прізвища